Sāmarrā’ kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qaḑā' Sāmarrā', distrikt, Saladin, 
 Sāmarrā' (distriktshuvudort i Irak), Saladin, 

Robotskapade Irakförgreningar